Commandant Rivière – francuski niszczyciel typu Bouclier
 Commandant Rivière – francuska fregata typu Commandant Rivière